Galeria ist Namensbestandteil von:

Warenhausketten:
 Galeria Horten (2020 aufgelöst)
 Galeria Inno
 Galeria Karstadt Kaufhof
 Galeria Kaufhof (2020 aufgelöst)

Einzelne Einkaufszentren:
 Galeria Katowicka in Katowice, Polen
 Galeria Mokotów in Warschau, Polen

Kunstgalerien:
 Galeria Kombëtare e Arteve in Albanien
 Galeria Zachęta in Polen

Sonstiges:
 Galeria Chwały Polskiej Ekonomii, Wirtschaftspreis in Polen
 Galeria Valeria, spätantike römische Kaiserin

Siehe auch:
 Galéria, Gemeinde auf Korsika